Fiocchetto – salume italiano
 Fiocchetto – vela
 Fiocchetto – dolce italiano, detto anche chiacchiera
 Prelato di fiocchetto – prelato della Curia romana

Pagine correlate 
Fiocco